Крушельницька — українське жіноче прізвище.

Персоналії 
 Крушельницька Володимира Антонівна (1903 — 8.12.1937) — донька А. В. Крушельницького.
 Крушельницька Ганна Амвросіївна (1887—1965) — українська оперна і концертна співачка (сопрано). Сестра Соломії Крушельницької.
 Крушельницька Емілія Амвросіївна (1875—1965) — українська фольклористка. Сестра Соломії Крушельницької.
 Крушельницька Лариса Іванівна (1928—2017) — археолог, бібліотекознавець, доктор історичних наук, професор.
 Крушельницька Марія Степанівна (1876—1935) — українська акторка, письменниця, громадська діячка.
 Крушельницька Марія Тарасівна (1934) — піаністка і педагог, професорка музичної академії, заслужена артистка УРСР, народна артистка України.
 Крушельницька Наталія Єнгелинівна (1959) — українська трекова та шосейна велогонщиця, майстер спорту СРСР міжнародного класу.
 Крушельницька Соломія Амвросіївна (1872—1952) — українська оперна співачка, педагог; за життя визнана найвидатнішою співачкою світу.
 Крушельницька Тетяна Доріанівна (1946) — український фізик, громадсько-політична діячка, дочка Лариси Крушельницької.

Див. також 

 Крушельницький
 Крушельницькі (рід)

Жіночі форми прізвищ